Palmieri es un apellido italiano y puede hacer referencia a:

 Ana María Norbis Palmieri, nadadora uruguaya
 Andrea Matteo Palmieri, eclesiástico italiano
 Aurelia Palmieri, médica ecuatoriana
 Charlie Palmieri, pianista, compositor y director de orquesta estadounidense
 Emerson Palmieri, o simplemente Emerson, futbolista brasileño
 Eddie Palmieri, pianista y compositor puertorriqueño-estadounidense de ascendencia corsa.
 Francisco Palmieri, diplomático estadounidense
 Irma Palmieri, actriz y humorista venezolana
 Luigi Palmieri, vulcanólogo y meteorólogo napolitano
 Michel Palmieri di Micciché
 Norberto Palmieri, futbolista argentino
 Stefano Palmieri, político sanmarinense

Otros usos 
 Cucurbita palmieri